D4 (hunebed), een hunebed in Midlaren.
D4 (Slowakije), een autosnelweg in Slowakije.
D4 (Val-de-Marne), een departementale weg in het Franse departement Val-de-Marne.
D4: Dark Dreams Don't Die, een computerspel ontwikkeld door Access Games en uitgegeven door Microsoft Studios.